Złota Skała – studio nagrań
 Złota Skała – pagoda w Birmie